Уильям Генри Френч (; ) — американский кадровый военный, участник Мексиканской войны, генерал армии Союза в годы гражданской войны. Принимал участие в сражениях первого периода войны, командовал III корпусом Потомаской армии, но был отстранён от полевой службы за неудачи в сражении при Майн-Ран.

Ранние годы 
Френч родился в Балтиморе, в 1833 году он поступил в военную академию Вест-Пойнт и окончил её 22-м по успеваемости в выпуске 1837 года. Его определили вторым лейтенантом 1-го артиллерийского полка. Он участвовал в Семинольской войне 1837—1838 года, в 1838 году участвовал в депортации индейцев чероки, и в том же году был отправлен на канадскую границу в форт Ковингтон (штат Нью-Йорк). 9 июля 1838 года Френч получил звание первого лейтенанта. Он служил в Вермонте (1838—1839), в Платтсберге (1839—1840) и в Хултоне (1840—1843). Затем служил в гарнизоне форта Адамс в Род-Айленде (1843—1845), во флоридском форте Пикенс (1845) и в луизианском форте Вул (1845—1846).

В 1846 году Френч служил в Техасе. Когда началась Мексиканская война, он служил генерал-адъютантом при генерал-майоре Паттерсоне и адъютантом при бригадном генерале Пирсе. Участвовал в осаде Веракруса, в сражении при Серро-Гордо, при Контрера и при Чурубуско. 18 апреля 1847 года Френч получил временное звание капитана за храбрость при Серро-Гордо.

20 августа 1847 Френчу присвоили временное звание майора за храбрость при Контерас и Чурубуско. Он затем участвовал в штурме Мехико, а после войны служил в форте Макгенри (1848—1849) и в форте Коламбус (1849—1850). 22 сентября 1848 года он получил постоянное звание капитана.

Френч так же участвовал в войне с семинолами в 1850—1852 и в 1853 годах. Во Флориде он служил в форте Мид, где его подчинённым оказался Томас Джексон. Они были друзьями во время Мексиканской войны, но во время жизни в форте между ними начались разногласия, переросшие в открытый конфликт. Дело дошло до того, что около 12 апреля 1851 года Френч отправил Джексона под арест за несоблюдение субординации. Практически одновременно Джексон покинул федеральную армию: 22 апреля он получил место преподавателя Вирджинского военного института, поэтому 15 мая его освободили из-под ареста.

Он служил в форте Монро (1853—1855) и снова в форте Макгенри (1855—1859), был членом комиссии по изучению тактики лёгкой артиллерии, после чего служил в Техасе в фоте Кларк (1859—1860) и форте Дункан (1860—1861).

В 1860 году была опубликована книга Instruction for Field Artillery, одним из соавторов которой (вместе с Генри Хантом и Уильямом Берри) был Френч.

Гражданская война 
Когда началась Гражданская война, капитан Френч находился в Игл-Пасс в Техасе. Он отказался сдать гарнизон техасцам, увёл своих людей в устье Рио-Гранде и уплыл оттуда в Ки-Уэст во Флориде. С 27 марта по 27 ноября 1861 года он командовал базой Ки-Уэст. 28 сентября 1861 года ему было присвоено звание бригадного генерала Добровольческой армии, а 26 октября - звание майора регулярной армии.

30 ноября Френч был переведён в Вашингтон и стал командиром бригады в дивизии Эдвина Самнера (в составе Потомакской армии). Его бригада в ноябре 1861 года состояла из трёх полков:
 52-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Пол Франк;
 57-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Самуэль Зук;
 53-й Пенсильванский пехотный полк, полк. Джон Брук.

В январе в бригаду был введён 66-й Нью-Йоркский пехотный полк.

В марте 1862 года бригада Френча числилась в дивизии Исраэля Ричардсона во II корпусе Потомакской армии. Бригада участвовала в наступлении на Манассас, после чего была переброшена по морю на Вирджинский полуостров и задействована при осаде Йорктауна. После сдачи Йорктауна бригада наступала на Ричмонд и в конце мая участвовала в сражении при Севен-Пайнс. Френч получил временное звание подполковника регулярной армии за отличие в этом бою. Его бригада так же сражалась при Оак-Гроув, при Гейнс-Милл, при Саваж-Стейшен, при Глендейле, а затем была арьергардом армии во время отступления к Малверн-Хилл. После сражения при Малверн-Хилл дивизия Ричардсона была переброшена на север, в Сентервии и в сентябре участвовала в Мерилендской кампании.

10 сентября была сформирована новая (третья) дивизия во II корпусе. Френча сделали командиром новой дивизии, а его бывшую бригаду передали полковнику Джону Бруку. Дивизия Френча состояла из трёх бригад и двух батарей и насчитывала 4 500 человек:
 Бригада Натана Кимбалла;
 Бригада Дуайта Морриса;
 Бригада Макса Вебера.

17 сентября 1862 года дивизия Френча сражалась при Энтитеме. В 07:30 дивизия начала наступление, перешла Энтитем-Крик, и должна была поддержать наступающую дивизию Седжвика и дивизию Грина, но уклонилась левее. Так как Хукер и Самнер были ранены, а Мансфилд убит, то исправить эту ошибку было некому. У фермы Роулетта Френч атаковал и легко отбросил назад бригаду Колкитта. Дивизия прошла мимо фермы Роулетта и атаковала позицию дивизии Дениеля Хилла на дороге "санкен-роуд": бригаду Роудса и остатки бригады Колкитта. В боях за Санкен-роуд дивизия Френча потеряла 1 817: убитыми и ранеными 1 614, пленными и пропавшими без вести, 203.

За храбрость при Энтитеме Френч получил временное звание полковника регулярной армии, датированное 17-м сентября.

В октябре дивизия Френча участвовала в преследовании Северовирджинской армии, а в ноябре - во Фредериксбергской кампании. 29 ноября 1862 года Френч получил звание генерал-майора Добровольческой армии.

Во время сражения при Фредериксберге бригадами дивизии Френча командовали бригадный генерал Натан Кимбалл, полковник Оливер Палмер и полковник Джон Эндрюс. Когда 13 декабря главнокомандующий Эмброуз Бернсайд приказал атаковать позиции противника на высотах Мари, дивизия Френча была отправлена в атаку первой. Она понесла тяжелые потери еще на стадии выдвижения из Фредериксберга, затем попала под плотный винтовочный огонь бригады Томаса Кобба, и в итоге, пробыв на поле боя 4 часа, отошла, потеряв в этот день треть своего состава.

Когда весной 1863 года началась Чанселорсвиллская кампания, бригадами дивизии Френча командовали Самуэль Кэрролл,  и полковник Джон Макгрегор. 3 июля, когда корпуса Потомакской армии держали круговую оборону на чанселорсвиллском плато, они были атакованы с запада дивизией Эмброуза Хилла; бригада Эдварда Томаса почти прорвала фронт и вышла на 800 метров к дому Чанселлора, угрожая флангу федеральных батарей. Хукер приказал Френчу остановить южан: Френч взял 7 своих полков и бросил их на западное направление. Впереди шли полки Самуэля Кэролла (14-й Индианский, 4-й Огайский и 7-й Западновирджинский, так наз. "Гранитная бригада"). Бригада Томаса к тому времени истратила боеприпасы, и полки Кэролла легко отбросили их в лес. Френч бросил в бой остальные четыре полка и смог отбросить южан до их стартовой позиции, но встретил свежие части противника и отступил. 

Когда началась Геттисбергская кампания, генерал Хукер решил присоединить к армии гарнизон Харперс-Ферри. 25 июня он отправил Френча принять командование гарнизоном, передав его дивизию Александру Хейсу. Френч принял командование 26 июня, а утром 28 июня Хукер был смещён и командование принял Мид. Посовещавшись с генералами, Мид так же решил вывести отряд Френча из Харперс-Ферри. Ему было поручено отправить часть отряда в Вашингтон (сопровождая вывезенную федеральную собственность), а частью отряда занять Фредерик. Френч покинул Харперс-Ферри, но по своей инициативе отправил небольшое подразделение в Фоллин-Уотерс, где его люди разрушили понтонный мост, наведённыей конфедератами.

После сражения при Геттисберге Потомакская армия начала наступление на юг, и 7 июля Мид прибыл к Френчу во Фредерик. Именно Френч сообщил Миду, что уровень воды в реке Потомак поднялся, и армия генерала Ли не сможет быстро уйти за реку. 8 июля Мид назначил Френча командиром III корпуса Потомакской армии (вместо раненого генерала Сиклса). 12 июля в этом новом звании Френч присутствовал на совете, который собрал Мид для выяснения, каким образом лучше всего атаковать южан возле Уильямспорта. Френч был одним из тех генералов, которые высказались против атаки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1837
 William Henry French
 William H. French (1815-1881) - The Latin Library
 Энтитемский рапорт Френча
 Фредериксбергский рапорт Френча

Генералы армии Союза
Выпускники Военной академии США
Похороненные на кладбище Рок-Крик